Carl Paal – chimico tedesco
 Erzsi Paál – attrice ungherese
 Heinrich Paal – calciatore estone
 Kenneth Paal – calciatore olandese
 Paal – frazione del comune belga di Beringen